Mauryliusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego, którego patronem jest m.in. św. Mauryliusz, biskup Angers we Francji. Imieniny obchodzi 13 września.

Męskie imiona łacińskie